Medalla Militar es el nombre de varias condecoraciones otorgadas por distintos países a individuos que han realizado valerosos actos de servicio o para premiar una carrera continuada. Puede referirse a:

 Medalla Militar, otorgada por España;
 Medalla Militar, otorgada por Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
 Medalla Militar, otorgada por Francia;
 Medalla Militar o Medalla al Mérito Militar, otorgada por el Imperio austrohúngaro.